Die Eredivisie 1991/92 war die 36. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 1991 und endete am 3. Mai 1992.

Meister wurde zum 13. Mal PSV Eindhoven. Absteigen mussten der FC Den Haag und BV De Graafschap, sowie VVV-Venlo, die in der Relegation den Go Ahead Eagles unterlagen.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen direkt ab, der Drittletzte musste in die Relegation. Bei Punktgleichheit entschied die Tordifferenz über die Platzierung.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Relegation 
Der Play-off-Sieger der Eersten Divisie trat gegen den 16. der Eredivisie an.

|}

Die Meistermannschaft von PSV Eindhoven  
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1991/92